Села:
 Ступки — Полтавська область, Полтавський район, Зіньківська міська громада (до 2020 — Зіньківський район)
 Ступки — Полтавська область, Полтавський район, Новоселівська сільська громада